NOE steht für:
 Nap-of-the-earth, Flugmanöver, siehe Konturenflug
 Nuclear Overhauser Effect in der Kernspinresonanzspektroskopie, siehe Kern-Overhauser-Effekt
 NOE-Schaltechnik, Hersteller und Anbieter von Schalungen
 Powiat Olecki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen)

Noe  oder Noé steht für:
 Noé (Oper), Oper von Georges Bizet (1885)

Personen:
 Noé (Vorname), männlicher Vorname
 Noé (Schriftsteller) (eigentlich Shpendi Sollaku; * 1957), albanischer Dichter
 NOE (Rapper) (eigentlich Duane Bridgeford), US-amerikanischer Rapper 
 Noé-Nordberg, österreichisches Adelsgeschlecht

Gemeinden in Frankreich:
 Noé (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Noé (Yonne) im Département Yonne
 Noé-les-Mallets im Département Aube

Noe, Noé, Noè oder Noë ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Carl Noé (1873–1939), US-amerikanischer Paläobotaniker

 Alva Noë (* 1964), US-amerikanischer Kognitionswissenschaftler
 Amédée de Noé (1819–1879), französischer Karikaturist
 Andrea Noè (* 1969), italienischer Radrennfahrer
 Anna Noé (* 1989), deutsche Fernsehmoderatorin
 Christopher Noe (* 1996), deutscher Schachspieler
 Claus Noé (1938–2008), deutscher Ökonom, Politiker und Autor
 Gaspar Noé (* 1963), argentinischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Heinrich Noë (1835–1896), deutscher Reiseschriftsteller und Bibliothekar
 Hermann Noë (1879–1961), deutscher Maschinenbauingenieur und Manager
 Ignacio Noé (* 1965), argentinischer Comiczeichner
 James A. Noe (1890–1976), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Louisiana
 Louis Harel de la Noë (1852–1931), französischer Ingenieur 
 Ludwig Noé (1871–1949), deutscher Industrieller
 Luis Felipe Noé (* 1933), argentinischer Künstler und Autor
 Margarethe Noé von Nordberg (1905–1995), österreichische Schauspielerin
 Nora Noé (* 1952), deutsche Schriftstellerin
 Virgilio Noè (1922–2011), italienischer Kurienkardinal
 Wilhelm Noë, deutscher Fußballspieler und -trainer
 Winfried Noé (* 1955), deutscher Astrologe
 Yvan Noé (1895–1963), französischer Journalist, Romanautor und Filmregisseur

Siehe auch:
 Camp de Noé, Internierungslager im Département Haute-Garonne
 NÖ
 La Noue (Begriffsklärung)

Abkürzung